

Sport 
 Paul Thompson (1906-1991) est un joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien;
 Paul Thompson (1961-) est un joueur de basket-ball américain; 
 Paul Thompson (1968-) est un joueur et entraîneur de hockey sur glace britannique;
 Paul Thompson (1968-) est un joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien;
 Paul Thompson (1988-) est un joueur de hockey sur glace américain.

Musique 
 Paul Thompson est le batteur du groupe Roxy Music.

Politique 
 Paul Thompson, (1 baron Wenlock, 1784-1852), aristocrate et homme politique anglais.